James Scott, 1. książę Monmouth (1649-1685) – nieślubny syn króla Anglii i Szkocji Karola II Stuarta i jego pierwszej metresy Lucy Walter
 James Scott, hrabia Dalkeith (1674-1705) – syn księcia Monmouth
 James George Scott (1851–1935) – brytyjski dyplomata
 James Scott (1885–1938) – afroamerykański kompozytor muzyki ragtime
 James Scott (ur. 1979) – brytyjski aktor